Датская хоккейная лига в сезоне 2017/2018 — 61-й сезон чемпионата высшего дивизиона Датской хоккейной лиги.

Регулярный чемпионат

Клубы

Команды сезона 2017/2018

Плей-Офф

Четвертьфиналы 
Четвертьфинальные матчи прошли с 9 по 23 марта 2018 года.

Полуфиналы 
Полуфинальные матчи прошли с 27 марта по 10 апреля 2018 года.

Матчи за 3-е место 
Матчи за 3-е место состоялись 13-го и 14 апреля 2018 года. Бронзовые медали завоевали хоккеисты Рунгстед Сайер Кэпитал.

Финал 
Золотые медали были разыграны в серии из шести матчей, которые прошли с 13 по 24 апреля 2018 года. Чемпионом Дании стали хоккеисты Ольборг Пайрэтс.

Ссылки 
 
 
 
 
 
 

Датская хоккейная лига
2017 год в хоккее
2018 год в хоккее
Спорт в Дании в 2017 году
Спорт в Дании в 2018 году